Зйомка, знімання — термін, що має кілька значень.

Фотографія 
 Фотозйомка — фотографування, процес отримання фотографічних зображень.
 Аерофотозйомка
 Макрозйомка
 Супутникова зйомка

Кінематограф 
 Кінозйомка — процес отримання кінематографічних зображень.
 Зйомка з екрана
 Синхронна зйомка
 Уповільнена кінозйомка

Геодезія 
 Геодезична зйомка
 Гідрографічна зйомка
 Маркшейдерська зйомка
 Топографічна зйомка